Dschabal Amil (; auch Jabal Amel) ist die historische Bezeichnung des südlichen Libanon bis zur Gründung des modernen Libanon im Jahre 1920. Zur Region Dschabal Amil gehören auch Teile des nördlichen Palästina sowie des westlichen Syriens.

Name 

Dschabal Amil bedeutet ‚Berg des Amil‘ und ist nach dem Stamm der Amila (auch Banu Amela, arabisch ) benannt.

Bevölkerung und Historisches 

Die in der Bergregion lebende schiitische Bevölkerungsgruppe bezeichnet sich gemäß ihrer mündlichen Überlieferung als eine derjenigen, die am frühesten der Zwölfer-Schia beigetreten sind. Dschabal Amil gilt – insbesondere historisch – als ein führendes Zentrum des schiitischen Gelehrtentums, der Beitrag der Region zur Ausbreitung des Schiismus im Safawiden-Reich als außerordentlich.

Dschabal Amil ist auch gleichbedeutend mit dem nördlichen Teil des historischen Galiläa.

Orte 

Größere Orte des Jabal Amel sind Tyros, Sarafand, Nabatäa, Tibnine und  Bint Dschubeil.

Literatur 
 Rula Abisaab: Shiʿite Ulama of Jabal ʿĀmel in the Safavid Period. Online-Ausgabe der Encyclopaedia Iranica. 2007/2012.
 Tamara Chalabi: The Shiʻis of Jabal ʻAmil and the new Lebanon: community and nation state, 1918-1943. New York: Palgrave Macmillan, 2006. ISBN 1403982945

Einzelnachweise 

Geographie (Libanon)
Schiiten im Libanon